Кубок европейских чемпионов 1956/57 — второй розыгрыш Кубка европейских чемпионов по футболу, проводимый под эгидой УЕФА. Обладателем Кубка чемпионов стал испанский «Реал Мадрид», победивший в финале итальянскую «Фиорентину» со счётом 2:0 и завоевавший второй трофей подряд.

Участники 
 Андерлехт (Брюссель, Бельгия) — Чемпион Бельгии 1955/56
 Атлетик (Бильбао, Испания) — Чемпион Испании 1955/56
 Боруссия (Дортмунд, Германия) — Чемпион Германии 1955/56
 Гонвед (Будапешт, Венгрия) — Чемпион Венгрии 1955
 Галатасарай (Стамбул, Турция) — чемпион Стамбульской Лиги 1955/56
 Грассхоппер (Цюрих, Швейцария) — Чемпион Швейцарии 1955/56
 Динамо (Бухарест, Румыния) — Чемпион Румынии 1955
 ЦВКС (Варшава, Польша) — Чемпион Польши 1955
 Манчестер Юнайтед (Манчестер, Англия) — Чемпион Англии 1955/56
 Ницца (Ницца, Франция) — Чемпион Франции 1955/56
 Норрчёпинг (Норчёппинг, Швеция) — Чемпион Швеции 1955/56
 Орхус (Орхус, Дания) — Чемпион Дании 1955/56
 Порту (Порту, Португалия) — Чемпион Португалии 1955/56
 Рапид (Вена, Австрия) — Чемпион Австрии 1955/1956
 Рапид Юлиана (Хеерлен, Нидерланды) — Чемпион Нидерландов 1955/56
 Реал (Мадрид, Испания) — Победитель Кубка Европейских Чемпионов 1955/56
 Рейнджерс (Глазго, Шотландия) — Чемпион Шотландии 1955/56
 УНВ Слован (Братислава, Чехословакия) — Чемпион Чехословакии 1955
 Спора (Люксембург, Люксембург) — Чемпион Люксембурга 1955/56
 Фиорентина (Флоренция, Италия) — Чемпион Италии 1955/56
 Црвена звезда (Белград, Югославия) — Чемпион Югославии 1955/56
 ЦДНА (София, Болгария) — Чемпион Болгарии 1955/56

Предварительный раунд 

|}

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Лучшие бомбардиры розыгрыша 

Источник: www.rsssf.com

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1956/57 на сайте УЕФА
 Статистика Кубка чемпионов 1956/57 на сайте RSSSF 
 Sports History: «1956/57: The European Cup stays in Madrid» 

1956
Футбол в Европе в 1956 году
Футбол в Европе в 1957 году